Пивовар Олександр Вікторович — генерал-майор, з квітня 2014 року — начальник Управління Служби безпеки України в Харківській області.
 Пивовар Олександр Петрович — підполковник Збройних сил України, учасник російсько-української війни.